Golan Heights Wind Farm — израильская ветроэлектростанция, расположенная на высоте 1050 м на горе Бней-Расан Голанских высот.

История 
Ветроэлектростанция была построена в 1992 году компанией  при поддержке Министерства энергетики и водоснабжения Израиля. Это был для Израиля первый ввод ВЭС и первый коммерческий ветроэнергетический проект на Ближнем Востоке. Установка агрегатов была осуществлена после обширной оценки ветровых ресурсов и проведенных исследований в течение трёх лет на 20 потенциальных площадках Голанских высот.

В составе ветропарка работает 10 турбин американского производителя Windtec марки Floda 600 (единичная номинальная мощность 600 кВт, диаметр ротора 45 м) общей установленной мощностью 6 МВт. Ветряная электростанция снабжает электроэнергией местных потребителей и выдает излишки в сеть.

Льготные тарифы 
В 2011 году правительство Израиля ввело в действие льготные тарифы на приобретение электроэнергии, производимой ветроэлектростанциями. До 31 декабря 2013 года Электрическая компания Израиля приобретает электричество ВЭС по 0,53 шекеля за кВт/час (0,11 евро) и будет приобретать по 0,49 шекеля кВт/час после этой даты.

См. также 
 Бней-Расан

Примечания

Ссылки 

 Wind Power in Israel: 400 MW wind farm project on the Golan Heights.
 Министерство энергетики и водных ресурсов Израиля. Энергия ветра.

Электростанции Израиля
Ветроэлектростанции
Голанские высоты